Le terme VMC peut signifier :
 Vue modèle contrôleur, architecture ou méthode de conception pour le développement d'applications logicielles qui sépare le modèle de données, l'interface utilisateur et la logique de contrôle ;

 Villeneuve à Montargis par Corbeil, une ligne de chemin de fer du réseau Sud-Est de l'Île-de-France ;

 Ventilation mécanique contrôlée, le système permettant de renouveler - de manière automatique - l'air intérieur dans un appartement ou un bâtiment ;

 En anglais  
 , les conditions météorologiques de vol à vue, en aviation.

Abréviation